Пуерта дел Рефухио има више значења:

 Пуерта дел Рефухио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта дел Рефухио (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерта дел Рефухио (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику